Это полный Список пилотов Формулы E, в который включены все пилоты, которые провели как минимум одну гонку в чемпионате мира ФИА Формулы Е. Данные приведены по состоянию после второй гонки еПри Сеула 2022 года.

Пилоты

По странам

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Статистика чемпионата на сайте results.motorsportstats.com

Результаты гонок и судейские протоколы на сайте results.fiaformulae.com
Пилоты Формулы E
Списки автогонщиков